Nån slags verklighet kan syfta på:

Nån slags verklighet (musikalbum) – ett musikalbum med Daniel Lindström
Nån slags verklighet (sång) – en sång skriven och inspelad av Daniel Lindström